Igor Poljanski (zwemmer)
 Igor Poljanski (triatleet)